Шток ( — «палиця, стовбур») — термін, що має такі значення:
У геології
 Шток — одна зі структур інтрузивних комплексів.

У техніці
 Шток поршня — стрижень круглого перетину, що з'єднує поршень з повзуном (крейцкопфа) у поршневих машинах або в гідро- пневмоциліндрах механізмів привода поступальних переміщень.
 Шток (штовхач) — кінематичний елемент, що забезпечує передавання поступального руху чи зусилля від привода (електричного, гідравлічного, пневматичного чи електромагнітного) або кулачкового механізму до виконавчого елементу (електричних контактів, запірного чи регулювального елементу трубопровідної арматури клапана чи золотника гідравлічної апаратури).
 Шток — поперечний стрижень у верхній частині веретена якоря.

Топонім 

 Шток — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства